Dit is een lijst van planetoïden 45301-45400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45301) - || 2000 AW45|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45302) - || 2000 AX46|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45303) - || 2000 AP47|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45304) - || 2000 AQ47|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45305) Paulscherrer || 2000 AH8|| 4 januari 2000 || S. Sposetti
|-
| (45306) - || 2000 AC50|| 5 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (45307) - || 2000 AO50|| 6 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (45308) - || 2000 AR53|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45309) - || 2000 AO54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45310) - || 2000 AX55|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45311) - || 2000 AK56|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45312) - || 2000 AE57|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45313) - || 2000 AU59|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45314) - || 2000 AP60|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45315) - || 2000 AJ61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45316) - || 2000 AR61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45317) - || 2000 AC63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45318) - || 2000 AG63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45319) - || 2000 AQ63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45320) - || 2000 AT63|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45321) - || 2000 AD66|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45322) - || 2000 AT67|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45323) - || 2000 AF68|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45324) - || 2000 AG69|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45325) - || 2000 AD70|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45326) - || 2000 AE72|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45327) - || 2000 AE74|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45328) - || 2000 AM74|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45329) - || 2000 AX74|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45330) - || 2000 AN76|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45331) - || 2000 AZ76|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45332) - || 2000 AM79|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45333) - || 2000 AR81|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45334) - || 2000 AX81|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45335) - || 2000 AA83|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45336) - || 2000 AC83|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45337) - || 2000 AK83|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45338) - || 2000 AT85|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45339) - || 2000 AV85|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45340) - || 2000 AG86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45341) - || 2000 AX86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45342) - || 2000 AP87|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45343) - || 2000 AJ88|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45344) - || 2000 AK90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45345) - || 2000 AD91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45346) - || 2000 AL91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45347) - || 2000 AS91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45348) - || 2000 AZ91|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45349) - || 2000 AP93|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45350) - || 2000 AD95|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45351) - || 2000 AF96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45352) - || 2000 AC97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45353) - || 2000 AZ98|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45354) - || 2000 AS99|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45355) - || 2000 AF100|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45356) - || 2000 AA102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45357) - || 2000 AC102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45358) - || 2000 AM102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45359) - || 2000 AN102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45360) - || 2000 AW102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45361) - || 2000 AZ102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45362) - || 2000 AH103|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45363) - || 2000 AF104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45364) - || 2000 AW104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45365) - || 2000 AM106|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45366) - || 2000 AN107|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45367) - || 2000 AG108|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45368) - || 2000 AU109|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45369) - || 2000 AM110|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45370) - || 2000 AA111|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45371) - || 2000 AA112|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45372) - || 2000 AT113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45373) - || 2000 AW113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45374) - || 2000 AL114|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45375) - || 2000 AZ115|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45376) - || 2000 AP117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45377) - || 2000 AX117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45378) - || 2000 AD118|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45379) - || 2000 AT120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45380) - || 2000 AW120|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45381) - || 2000 AN122|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45382) - || 2000 AV123|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45383) - || 2000 AP124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45384) - || 2000 AB125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45385) - || 2000 AF125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45386) - || 2000 AO125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45387) - || 2000 AW125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45388) - || 2000 AB127|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45389) - || 2000 AP128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45390) - || 2000 AW128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45391) - || 2000 AA129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45392) - || 2000 AR129|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45393) - || 2000 AU130|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45394) - || 2000 AO132|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45395) - || 2000 AQ134|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45396) - || 2000 AS138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45397) - || 2000 AW138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45398) - || 2000 AH139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45399) - || 2000 AW139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45400) - || 2000 AW140|| 5 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten